Premier avocat général peut faire référence au : 
 Premier avocat général magistrat en Belgique ;
 Premier avocat général, magistrat en France.

Voir aussi 
 
 Avocat